Vulva/vagina, het uitwendige/inwendige deel van het vrouwelijk geslachtsorgaan
Kut (term), een drieletterige krachtterm (van het Engelse to cut, wegsnijden, verwijderen), filmtaal
 KUT (radio), de publieke radio van de Universiteit van Texas in Austin
 Kunst Uitschot Team, een kunstenaarscollectief in Leiden

Personen
 Inci Kut, de schrijfster van een Turks kookboek
 Józef Kut (1905-1942), een van de Poolse martelaren van de Tweede Wereldoorlog

Plaatsen
 Blinjski Kut, een plaats in de Kroatische gemeente Sisak
 Ko Kut, een subdistrict van de Thaise provincie Trat
 Al-Koet of Al-Kut, een plaats in Irak

Zie ook
 Wilhelmina Kuttje junior, een typetje in het radioprogramma Ronflonflon, gespeeld door Janine van Elzakker
 Kutten (doorverwijspagina)
 Koet (doorverwijspagina)
 Kud (doorverwijspagina)
 Cut (doorverwijspagina)

Externe link
 Kød (vlees)